L'édition 2003 du tournoi de tennis de Sankt Pölten se déroule du 19 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Andy Roddick remporte l'épreuve en simple, Simon Aspelin et Massimo Bertolini celle en double.

Lauréats 
Andy Roddick remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Nikolay Davydenko. Il s'agit de son  et  sur terre battue. Il s'impose pour la  à Sankt Pölten, soulevant ainsi le  de sa saison.

En double, Simon Aspelin et Massimo Bertolini remportent leur  ensemble en battant en finale Sargis Sargsian et Nenad Zimonjić. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sankt Pölten
 Saison 2003 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes

Navigation 

Tennis masculin en 2003
ATP 2003
Sport en Autriche en 2003
Tennis en mai 2003